Канада на зимних Олимпийских играх 2022 года будет представлена 103 спортсменами во всех 7 видах спорта, представленных в программе Игр.

Медали

Состав сборной 
В заявку сборной Канады для участия в Играх 2022 года войдут минимум 103 спортсмена (53 мужчины и 50 женщины), которые выступят в 14 олимпийских дисциплинах. Главой олимпийской делегации Канады на зимних Играх стала двукратная чемпионка Олимпийских игр в конькобежном спорте Катриона Лемэй-Доан.

  Биатлон
 Жюль Бурнотт
 Кристиан Гоу
 Скотт Гоу
 Адам Раннеллс
 Меган Бенкс
 Сара Бодри
 Эмили Диксон
 Эмма Лундер

  Бобслей
  Джей Дирборн
 Сэм Жигер
 Бен Коквелл
 Джастин Криппс
 Тейлор Остин
 Крис Патрициан
 Даниел Сандерленд
 Райан Соммер
 Коди Соренсен
 Кристофер Спринг
 Кэмерон Стоунс
 Майк Эвелин
 Синтия Аппиа
 Кристен Буйновски
 Кристин де Брёйн
 Сара Виллани
 Мелисса Лотольз
 Даун Ричардсон Уилсон

  Горнолыжный спорт
 Джеймс Кроуфорд
 Эрик Рид
 Броди Сегер
 Бродерик Томпсон
 Тревор Филп
 Мари-Мишель Ганьон
 Кэссиди Грей
 Валери Гренье
 Эрин Милзински
 Али Наллмейер
 Рони Ремме
 Лоранс Сен-Жермен
 Амелия Смарт

  Кёрлинг
 Бретт Галлант
 Брэд Гушу
 Марк Кеннеди
 Джон Моррис
 Марк Николс
 Джефф Уокер
 Дженнифер Джонс
 Кейтлин Лоус
 Дон Макьюэн
 Джоселин Петерман
 Лиза Уигл
 Рейчел Хоман

  Конькобежный спорт
 Джордан Бельчос
 Тед-Ян Блумен
 Гилмор Джунио
 Лоран Дюбрёй
 Антуан Желина-Больё
 Тайсон Лангелар
 Грэм Фиш
 Коннор Хоу
 Ивани Блонден
 Изабель Вайдеман
 Бруклин Макдугалл
 Хизер Маклин
 Валери Мальте
 Мэддисон Пирман
 Алекса Скотт
 Марша Хьюди

  Лыжные гонки
 Реми Дроле
 Оливье Левейе
 Грэм Ричи
 Антуан Сир
 Дарья Битти
 Сандрин Браун
 Оливия Буффар-Несбитт
 Лора Леклер
 Кэтрин Стюарт-Джонс

  Прыжки с трамплина
 Маккензи Бойд-Клаус
 Мэттью Соукуп
 Александрия Лутитт
 Эбигейл Стрейт

  Санный спорт
 Джастин Снит
 Тристан Уокер
 Рейд Уотс
 Натали Корлесс
 Макена Ходжсон
 Тринити Эллис

  Скелетон
 Квота 1
 Квота 2

  Сноуборд
 Арно Годе
 Элиот Гронден
 Дерек Ливингстон
 Марк Макморрис
 Лиам Моффат
 Максанс Парро
 Себастьен Тутан
 Кевин Хилл
 Дарси Шарп
 Зои Бергенман
 Лори Блуэн
 Жасмин Бэрд
 Брук Д’Ондт
 Тесс Критчлоу
 Одри Мaкманиман
 Мерьета О’Дайн
 Меган Фаррелл
 Брук Войт
 Элизабет Хоскинг

  Фигурное катание
 Закари Лага
 Майкл Маринаро
 Киган Мессинг
 Поль Пуарье
 Эрик Рэдфорд
 Роман Садовский
 Николай Сёренсен
 Пайпер Гиллес
 Ванесса Джеймс
 Маржоли Лажуа
 Кристен Мур-Тауэрс
 Мадлен Скизас
 Лоранс Фурнье-Бодри

  Фристайл
 Ноа Боумен
 Симон Д’Артуа
 Кевин Друри
 Лоран Дюмей
 Льюис Ирвинг
 Микаэль Кингсбери
 Брэди Леман
 Брендан Маккей
 Эван Макэкран
 Макс Моффатт
 Эмиль Надо
 Миха Фонтейн
 Тил Харле
 Рис Хауден
 Джаред Шмидт
 Эдуард Террьо
 Оливия Асселин
 Наоми Будро-Гертен
 Софьян Ганьон
 Елена Гаскелл
 Рейчел Каркер
 Жюстин Дюфур-Лапуант
 Хлоэ Дюфур-Лапуант
 Меган Олдем
 Флави Омон
 Марион Тено
 Мариэль Томпсон
 Бриттани Фелан
 Эми Фрейзер
 Кортни Хоффос
 Кэсси Шарп
 Ханна Шмидт

  Хоккей с шайбой
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Эрин Амброз
 Эштон Белл
 Мелоди Дауст
 Анн-Рене Десбин
 Брианн Дженнер
 Ребекка Джонстон
 Мика Занди-Харт
 Эмили Кларк
 Кристен Кэмпбелл
 Жоселин Ларок
 Эмма Мальте
 Эмеранс Машмейер
 Сара Нерс
 Мари-Филип Пулен
 Джейми Ли Рэттрей
 Джиллиан Солньер
 Натали Спунер
 Лора Стейси
 Блейр Тернбулл
 Клэр Томпсон
 Сара Филье
 Рината Фэст
 Элла Шелтон

  Шорт-трек
 Шарль Амлен
 Паскаль Дион
 Стивен Дюбуа
 Максим Лаун
 Жордан Пьер-Жиль
 Даней Бле
 Флоренс Брюнелль
 Ким Бутен
 Кортни Саро
 Элисон Чарльз

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

 Смешанная эстафета

Кёрлинг

Мужчины 

Олимпийскую лицензию в мужском кёрлинге сборная Канады получила, заняв по результатам чемпионатов мира 2021 года 5-е место. Отбор в олимпийскую команду прошёл с 20 по 28 ноября в Саскатуне. По итогам турнира победу одержала команда олимпийского чемпиона 2006 года Брэда Гушу, представлявшего город Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор. В финале соревнований команда Брэда Гушу одержала победу со счётом 4:3 в поединке с командой Брэда Джейкобса.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+8).

Сессия 1, 9 февраля, 20:05

Сессия 4, 11 февраля, 20:05

Сессия 6, 13 февраля, 9:05

Сессия 9, 15 февраля, 09:05

Сессия 12, 17 февраля, 20:05

Сессия 2, 10 февраля, 14:05

Сессия 5, 12 февраля, 14:05

Сессия 8, 14 февраля, 14:05

Сессия 10, 15 февраля, 20:05

 Полуфинал
17 февраля, 20:05Матч за 3-е место
18 февраля, 14:05

Итог: мужская сборная Канады по кёрлингу по итогам олимпийского турнира заняла -е место.

Итог:

Женщины 

Олимпийскую лицензию в женском кёрлинге сборная Канады получила, заняв по результатам чемпионатов мира 2021 года 5-е место. Отбор в олимпийскую команду прошёл с 20 по 28 ноября в Саскатуне. По итогам турнира победу одержала команда олимпийской чемпионки 2014 года Дженнифер Джонс, представлявшая на турнире клуб St. Vital CC. В финале соревнований команда Джонс одержала победу со счётом 5:6 в поединке с командой Трэйси Флёри.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+8).

Сессия 2, 10 февраля, 20:05

Сессия 4, 12 февраля, 09:05

Сессия 7, 14 февраля, 09:05

Сессия 10, 16 февраля, 09:05

Сессия 12, 17 февраля, 14:05

Сессия 3, 11 февраля, 14:05

Сессия 6, 13 февраля, 14:05

Сессия 8, 14 февраля, 20:05

Сессия 11, 16 февраля, 20:05

Итог:

Смешанные пары 
Медали в соревнования среди смешанных пар второй раз в истории будут разыграны в рамках Олимпийских игр.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+8).

Сессия 2, 3 февраля, 9:05

Сессия 5, 4 февраля, 08:35

Сессия 8, 5 февраля, 14:05

Сессия 11, 6 февраля, 14:05

Сессия 13, 7 февраля, 9:05

Сессия 4, 3 февраля, 20:05

Сессия 6, 4 февраля, 13:35

Сессия 9, 5 февраля, 20:05

Сессия 12, 6 февраля, 20:05

 Полуфинал

 Коньковые виды спорта 
  Конькобежный спорт 

Распределение квот происходило по итогам первых четырёх этапов Кубка мира. По их результатам был сформирован сводный квалификационный список, согласно которому сборная Канады стала обладателем олимпийских лицензий на всех дистанциях.

Мужчины
 Индивидуальные гонки Масс-старт

 Командная гонка

Женщины
 Индивидуальные гонки Масс-старт

 '''Командная гонка

Фигурное катание 

Большинство олимпийских лицензий на Игры 2022 года были распределены по результатам выступления спортсменов в рамках чемпионата мира 2021 года. По его итогам сборная Канады смогла завоевать три квоты в танцах на льду, две лицензии в парном катании и по одной лицензии в мужском одиночном катании и женском одиночном катании. Ещё одну квоту в мужском одиночном катании необходимо было подтвердить, успешно выступив на турнире Nebelhorn Trophy, где нужно было попасть в число 3-7 сильнейших в зависимости от дисциплины. По итогам соревнований канадский фигурист Роман Садовский занял 8-е место, но из-за того, что спортсмен из Италии Габриеле Франджипани не участвовал в распределении квот, Канада подтвердила вторую квоту в мужском одиночном катании на Играх. Также сборная Канады получила право выступить в командных соревнованиях.

Командные соревнования

Шорт-трек 

По сравнению с прошлыми Играми в программе шорт-трека произошло изменение. Была добавлена смешанная эстафета, где спортсменам (по 2 мужчины и женщины) необходимо будет преодолеть 2000 метров сменяя друг друга. Квалификация на зимние Олимпийские игры в шорт-треке проходила по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022. По итогам этих турниров был сформирован олимпийский квалификационный лист, согласно которому сборная Канады попала в число восьми сильнейших в эстафетном зачёте, как у мужчин, так и у женщин. Благодаря этому канадская сборная получила возможность заявить для участия в Играх по 5 спортсменов.

 Мужчины

 Женщины

 Смешанная эстафета

Санный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга Кубка мира FIL по состоянию на 10 января 2022 года. По его результатам сборная Канады смогла завоевать по одной лицензии в соревнованиях у мужчин и двойках, а также три лицензии в соревнованиях среди женщин.

 Мужчины

 Женщины

Смешанные команды

Хоккей

Мужчины 

Первые 8 сборных в рейтинге IIHF после чемпионата мира 2019 года автоматически квалифицировались для участия в мужском олимпийском турнире. Сборная Канады заняла в этом рейтинге 1-е место, в результате чего квалифицировалась в группу A олимпийского турнира.

Состав

Предварительный раунд
Группа А

Время местное (UTC+8).

Четвертьфинал

Женщины 

Состав

Предварительный раунд
Группа A

Время местное (UTC+8).

Примечания

Ссылки 
 Сборная Канады на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2022 года
 Национальный олимпийский комитет Канады
 

Канада
Спорт в Канаде в 2022 году